

Persone 
 Annika Sieff – combinatista nordica e saltatrice con gli sci italiana
 Jeanloup Sieff – fotografo francese
 Sonia Sieff – fotografa francese

Altro 
 Bivacco Sieff – rifugio nel massiccio del Latemar nel comune di Predazzo, Trentino